Valençay (municipi), municipi francès del departament de l'Indre (regió de Centre)
 Valençay (formatge)
 Cantó de Valençay, cantó del departament francès de l'Indre (regió del Centre) 
 Castell de Valençay
 Tractat de Valençay entre Napoleó i Ferran VII que va significar el retorn de la corona espanyola a aquest rei